Konkatenacija lahko pomeni

 konkatenacijo v matematiki
 konkatenacijo v računalništvu (združevanje dveh nizov)